Robert Walpole (1676-1745) – politico britannico
 Robert Walpole, II conte di Orford (1701-1751) – politico britannico
 Robert Walpole (1736-1810) – diplomatico britannico
 Robert Walpole (1781-1856) – accademico inglese
 Robert Walpole, X barone Walpole (1938-2010) – politico britannico